Рузвельты (, ) — американская политическая династия из Нью-Йорка, членами которой были два президента Соединенных Штатов, предприниматели, политики, изобретатели, священнослужители и деятели искусства.

История 
Клас Мартенсен ван Розенвелт (ок.1626—1659), первый известный представитель семьи Рузвельтов, прибыл в Новый Амстердам примерно между 1638 и 1649 годами. Примерно в 1652 году он купил ферму у Ламберта ван Валкенбурга в размере 24 моргов (то есть 20,44 га или 50,51 акр) на территории современного Среднего Манхэттена, включая территорию Эмпайр-стейт-билдинга. Собственность включала примерно то, что сейчас находится между Лексингтон-авеню и Пятой авеню, ограниченной 29-й и 35-й улицами.

Сын Класа Николас был первым, кто использовал написание фамилии, как Рузвельт (Roosevelt) и первым кто занимал политическую должность в качестве олдермена. Дети Николаса, Йоханнес и Якобус, были, соответственно, прародителями ветвей семьи Ойстер-Бей и Хайд-парк. К концу XIX века Рузвельты Хайд-парка обычно ассоциировались с Демократической партией, а Рузвельты Ойстер-Бэя с Республиканской партией. Президент Теодор Рузвельт был дядей Элеоноры Рузвельт, жены Франклина Делано Рузвельта. Несмотря на политические разногласия, из-за которых члены семьи начали активную кампанию друг против друга, две ветви в целом остаются дружескими.

Семейное древо

Примечания 

Политические династии США

Литература 

 William T. Cobb. The Strenuous Life: The Oyster Bay Roosevelts in Business and Finance. — William E. Rudge's Sons, 1946
 Peter Collier, David Horowitz. The Roosevelts: An American Saga. — Simon & Schuster, 1994
 Philip G. Hubert. The Merchants' National Bank of the City of New York. — 1903
 Karl Schriftgiesser. The Amazing Roosevelt Family, 1613–1942. — Wildred Funk, Inc., 1942
 Joseph A. Scoville. The Old Merchants of New York City. — New York: Carlton, 1863
 Charles B. Whittelsey. The Roosevelt Genealogy, 1649–1902. — Press of J.B. Burr & Company, 1902